Überhöhung bezeichnet:

 Überhöhung bei Fahrbahnen
 Überhöhung der Höhendarstellung im Vergleich zur Lagedarstellung in der Kartografie, siehe Maßstab (Kartografie)#Höhenmaßstab
 Überhöhung einer Person oder Sache, siehe Idealisierung (Psychologie)
 Überhöhung (Tragwerk), im Tragwerksbau das Maß einer Vorverformung

Siehe auch:

 Verklärung